Qānûn peut désigner :
 Un instrument de musique Qanûn
 L'ouvrage médical d'Avicenne : Qanûn